Bedene ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaž Bedene (* 1989), britisch-slowenischer Tennisspieler
 Andraž Bedene (* 1989), slowenischer Tennisspieler